IMF kan syfta på,

 IMF – ett av FN:s fackorgan International Monetary Fund som verkar i nära samarbete med Världsbanken, se Internationella valutafonden 
 IMF – det magnetiska fältet i rymden mellan himlakropparna i solsystemet, se Interplanetära magnetfältet
 IMF – en fiktiv organisation Impossible Mission Force, se På farligt uppdrag
 IMF – en internationell facklig organisation, se Internationella Metallfederationen